Појам Бреда може да се односи на:
 Бреда, град у јужном делу Холандије у провинцији Северни Брабант
 Бреда (Кремона), насеље у Италији у округу Кремона, региону Ломбардија
 Бреда (Мантова), насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Breda di Piave, насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето